Кріс Еверт виграла титул, у фіналі перемігши Ненсі Річі з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині 

Обидві тенісистки, які кваліфікувалися першою і другою Маргарет Корт і Біллі Джин Кінг, змушені були відмовитися від участі через травми, хоча Корт взяла участь у парній грі (і виграла). Четверта сіяна Івонн Гулагонг також не взяла участь.

Сітка

Посилання 

Тур WTA 1973